Чемпіонат Польщі з хокею 1958 — 23-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Гурнік (Катовіце).

Підсумкова таблиця

ІІ Ліга

Посилання 
 Хокейний архів 1958  

 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща